Pleasure Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pleasure Island (Maryland)
 Pleasure Island (North Carolina)
 Pleasure Island (Jefferson County, Texas)
 Pleasure Island (Victoria County, Texas)
 Pleasure Island (Wisconsin)

Pleasure Island steht für:
 Pleasure Island (Walt Disney World Resort), Teil von Downtown Disney, siehe Walt Disney World Resort #Downtown Disney
 Pleasure Island Family Theme Park, ehemaliger Freizeitpark in England